Cowes peut faire référence à 2 villes :
 Cowes, ville d'Angleterre.
 Cowes, petite ville de l'État de Victoria en Australie.

Homonymie de localités